Кокур десертный Сурож — марочное белое десертное вино, производимое в Крыму с 1945 года. Изготавливается предприятиями «Алушта», «Судак»,«Веселовское» (объединено с «Морское»), входящими в состав комбината «Массандра».

Основные характеристики 
Вино изготавливают по технологии десертных вин из сорта винограда Кокур белый. Этот сорт, привезённый в Крым ещё древними греками, произрастает в Алуштинской долине в окрестностях горы Чатыр-Даг (Южный берег Крыма) и в Судакской долине. Благодаря климатическим особенностям прибрежных областей полуострова виноград набирает массовую долю сахара не менее 22 %. 

Характеристики вина: спирт — 16 %, сахара — 16 г/100 куб. см, титруемых кислот — 4—7 г/куб. дм. Вино выдерживают 2 года. Цвет золотой и янтарный. Букет с медовыми и цветочными оттенками.

Награды 
На международных конкурсах вино удостоено наград: Кубка Гран-при (на Международном конкурсе «Ялта. Золотой Грифон 2012»), 8 золотых (награждено золотыми медалями на «Втором международном конкурсе виноградных вин и коньяков» в Ялте в 1970 году, на Международных конкурсах: «Ялта. Золотой Грифон 2005» и «Ялта. Золотой Грифон 2007») и 2 серебряных медалей. Среди них награды на конкурсах: «Любляна» (1957), «Брюссель» (1958), «Венгрия» (1958 и 1960 гг.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Кокур десертный Сурож» на официальном сайте ГК НПАО «Массандра»
 «Кокур десертный Сурож» на официальном сайте ГП «Алушта»
 «Кокур десертный Сурож» на сайте «Вина Крыма»
 Проект, посвящённый винам ГК НПАО «Массандра»
 «Кокур десертный Сурож» на сайте «о вине»

Десертные белые вина Крыма
Появились в 1945 году в СССР